Ишеевский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана.

Административный центр — село Ишеево.

История 

Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с законом Республики Башкортостан от 17.12.2004 года  «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Законом Республики Башкортостан от 16 декабря 2004 года «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан» было передано часть территории площадью 371 га Ишеевского сельсовета Ишимбайского района в состав территории города Стерлитамака.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Два крупных сельхозпроизводителя: Ишимбайское отделение ОАО «Зирганская МТС» в д. Канакаево и ООО «Интернационал» в с. Ишеево. Зарегистрировано 9 КФХ.

На территории сельсовета работают три школы, три детских сада, две амбулатории, два ФАПа, три СДК,

ЗАО «Сырьевая компания», ООО «ЛТК Урал-сервис»,  компания "Ишеевские стройматериалы".

Торговое обслуживание населения осуществляется 12 частными магазинами, имеется 11 пилорам и 1 пекарня.

Достопримечательности 
Гора Тратау, в семи километрах от села Ишеева.

Религия 
Мечетей: действующие — 4 (Ишеево, Канакаево, Ахмерово, Урняк).

Источники 

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана